Unter dem englischen Begriff  (deutsch „Patriotische Front“) werden verschiedene Gruppierungen verstanden:

 Patriotic Front (Ruanda), in Ruanda
 Patriotic Front (Sambia), in Sambia
 Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, in Simbabwe

Siehe auch:
 Patriotische Front, rechtsextreme Gruppe aus der Schweiz
 National Patriotic Front